Ренато Салватори () е италиански актьор.

Биография 
Роден е в семейството на зидар. Започва да работи в киното от 1952 година, като в по-голямата част от тях са криминални. Първата му значима роля е във филма Лукино Висконти Роко и неговите братя (1960). Той е съпруг на Ани Жирардо, с която се запознава по време на снимките на филма Роко и неговите братя. Той умрира от цироза на 56 години.

Избрана филмография

Източници

Външни препратки 
 
 

Италиански актьори и актриси
Починали в Рим